VDS, VdS oder vds steht für:
 Flughafen Vadsø in Vadsø, Norwegen (IATA-Code)
 Variable Depth Sonar, siehe Sonar #VDS
 Verband der Sachversicherer, siehe VdS Schadenverhütung #Geschichte
 Verband Deutscher Schleifmittelwerke 
 Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz, siehe DRK-Schwesternschaft #Dachverband der Schwesternschaften
 Verband deutscher Soldaten
 Verband Deutscher Sportjournalisten
 Verband Deutscher Sportbootschulen (Rosendahl)
 Verband Deutscher Studentenschaften, ab 1975 Vereinigte Deutsche Studentenschaften
 Verband Sonderpädagogik
 Verein Deutsche Sprache
 Vereinigung Demokratischer Studenten, siehe Kommunistischer StudentInnenverband #Geschichte
 Vereinigung der Sternfreunde
 Virtual Disk Service, Dienst von Microsoft
 Virtuelles Design Studio
 Vorratsdatenspeicherung

Abkürzung